Cassagnoles (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cassagnoles (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon